Un tribunal constitutionnel est une institution judiciaire chargée de protéger l'application de la Constitution. Cette institution peut être présente dans différents pays du monde.

En Amérique 
  : le  » ou Tribunal constitutionnel plurinational
  : le «  » ou Tribunal constitutionnel du Chili
  : le «  » ou Tribunal constitutionnel du Pérou
  : le «  » ou Tribunal constitutionnel de République dominicaine

En Europe 
  : le «  », abrégé en  ou Tribunal constitutionnel fédéral
  : le «  », abrégé en TC ou Tribunal constitutionnel (Espagne)
  : le «  », abrégé en TK ou Tribunal constitutionnel (Pologne)
  :  le «  » ou Tribunal constitutionnel du Portugal

Voir aussi 
D'autres institutions peuvent avoir un nom proche et des fonctions équivalentes, voir :
 
 

es:Tribunal Constitucional
ar:محكمة دستورية
bg:Конституционен съд
ca:Tribunal Constitucional
cs:Ústavní soud
el:Συνταγματικό δικαστήριο
en:Constitutional court
et:Põhiseaduslikkuse järelevalve kohus
fa:دادگاه قانون اساسی
fi:Perustuslakituomioistuin
hr:Ustavni sud
it:Corte costituzionale
ja:憲法裁判所
ko:헌법재판소
lt:Konstitucinis teismas
ne:संवैधानिक अदालत
nl:Constitutioneel hof
pl:Sąd konstytucyjny
pt:Tribunal constitucional
ru:Конституционный суд
sr:Уставни суд
sv:Författningsdomstol
ta:அரசியல் யாப்பு நீதிமன்றம்
th:ศาลรัฐธรรมนูญ
tr:Anayasa Mahkemesi
zh:憲法法院